Энри́ке Атана́сио Вилья́льба (; род. 2 января 1955) — парагвайский футболист, выступавший на позиции нападающего. В 1979 году выиграл с асунсьонской «Олимпией» Кубок Либертадорес, а со сборной Парагвая — Кубок Америки.

Биография 
Дебютировал во взрослом футболе в 1974 году в составе асунсьонской «Олимпии». С 1978 года в «Олимпии» сформировалась команда, шесть лет подряд выигрывавшая чемпионат Парагвая. В первый год этой серии Энрике Вильяльба с 10-ю голами стал лучшим бомбардиром первенства страны.

В 1979 году Вильяльба выиграл с «Олимпией» Кубок Либертадорес. Он сыграл 10 матчах своей команды в этом турнире и забил пять голов. Во второй игре против «Хорхе Вильстерманна» был удалён и пропустил два следующих матча группового этапа. Отметился забитым голом в ворота кампинасского «Гуарани» в первом матче полуфинального этапа турнира. Парагвайский клуб выиграл со счётом 2:1. В финале Вильяльба без замен провёл оба матча против аргентинской «Боки Хуниорс», которая до этого дважды подряд выигрывала трофей. В итоге «Олимпия» сумела впервые в своей истории завоевать Кубок Либертадорес.

Сразу после победы в континентальном турнире Энрике Атанасио Вильяльба перешёл в брюссельский «Андерлехт». За весь сезон 1979/80 он сыграл восемь матчей в чемпионате Бельгии и забил два гола. Кроме того, он сыграл два матча против «Данди Юнайтед» в розыгрыше Кубка УЕФА. «Андерлехт» уступил сопернику из Шотландии из-за правила гола, забитого на чужом поле.

С 1977 по 1985 год Энрике Вильяльба выступал за сборную Парагвая. В 1979 году, как и четырьмя годами ранее, Кубок Америки разыгрывался без единой страны-организатора, все стадии турнира проходили по олимпийской системе на вылет — дома и в гостях, и продолжался с июля по декабрь. Вильяльба сыграл в этом турнире только в одной игре — в первом матче группового этапа на «Олимпико Атауальпе» в Кито. Парагвайцы смогли обыграть хозяев — сборную Эквадора — со счётом 2:1. Больше Энрике в том турнире не играл, однако без него сборная Парагвая в итоге стала победителем Кубка Америки.

После не очень успешного сезона в Бельгии Вильяльба переехал Мексику, где стал играть за «Текос де ла УАГ», а в сезоне 1982/83 — за «Тампико Мадеро». В 1983 году играл за колумбийский «Мильонариос». В 1984 году Вильяльба перешёл в аргентинский «Ривер Плейт», которым руководил Луис Кубилья, в 1979 году приведший «Олимпию» к международному триумфу. Поскольку уругвайский тренер знал возможности парагвайского нападающего по совместной работе, он сделал его твёрдым игроком основы. В 27 матчах чемпионата Аргентины Энрике забил лишь четыре гола. Поэтому после ухода Кубильи руководство «Ривера» избавилось и от парагвайского игрока. Последние два года профессиональной карьеры Вильяльба провёл на родине в составе «Серро Портеньо».

Титулы и достижения 
  Чемпион Парагвая (3): 1975, 1978, 1979
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1979
 Обладатель Кубка Америки (1): 1979
  Лучший бомбардир чемпионата Парагвая (1): 1978 (10 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ogol.com.br

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Тампико Мадеро»
Игроки ФК «Текос»
Чемпионы Южной Америки по футболу